Medvedica může znamenat:

 Medvedica (přítok Volhy) — řeka ve Tverské oblasti v Rusku
 Medvedica (přítok Donu) — řeka v Saratovské oblasti a ve Volgogradské oblasti v Rusku

Podobné názvy
 Medvědice
 Medvednica